«Cosmópolis» o «Cosmopolis», del griego ciudad universal o ciudad orden (plural: cosmopoleis) puede referirse a:

Toponimia 
 Cosmópolis, municipio en el estado de São Paulo, Brasil.
 Cosmopolis, ciudad en Washington, Estados Unidos.
 Villa Cosmópolis, primer nombre oficial (1834-1913) de Villa del Cerro, en Uruguay.

Obras 
 Cosmopolis (Bourget) (1892), novela de Paul Bourget.
 Cosmópolis (novela) (2003), novela de Don DeLillo.
 Cosmopolis (película) (2012), película dirigida por David Cronenberg - basada en la novela de Don DeLillo.

Revistas 
 Cosmópolis (1894), venezolana, fundada por los prosistas modernistas Pedro Emilio Coll, Pedro César Domínici y Luis Manuel Urbaneja Achelpohl.
 Cosmópolis (1919), española, fundada por Manuel Allende.
 Cosmópolis (1927), española, fundada por Enrique Meneses Puertas.

Miscelánea 
 Editorial Cosmópolis, de Madrid (España).
 Cosmopolis XXI, concepto de lanzadera espacial rusa.